Ґміна Чермін може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Чермін (Мелецький повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Чермін (Плешевський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві